Dusty Korek (ur. 19 kwietnia 1995 w Edmonton) – kanadyjski skoczek narciarski polskiego pochodzenia, reprezentant klubu Altius Nordic Ski Club. Drużynowy brązowy medalista zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży z 2012, olimpijczyk z 2014, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutował 8 października 2010 w Einsiedeln, zaś pierwsze punkty zdobył 28 lipca 2011 w Gérardmer, zajmując 10. miejsce. Dwa dni później po raz pierwszy wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Zawody w Courchevel zakończył na 56. pozycji. Na Mistrzostwach Ameryki Północnej Juniorów 2012 zdobył wraz z reprezentacją Kanady srebrny medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie zajął 5. i 6. lokatę. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012. Zajął tam 8. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. W lutym 2012 zajął 2. pozycję w konkursie FIS Cupu w Libercu.

13 stycznia 2013 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 27. miejsce w Sapporo. 19 stycznia na tej samej skoczni zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, kończąc zawody na 48. pozycji.

W 2013 startował w zawodach Letniego Grand Prix. Indywidualnie najwyżej klasyfikowany był na 37. miejscu, a w drużynowych konkursach mieszanych zajął 4. lokatę w Hinterzarten i 5. w Courchevel. W grudniu 2013 zajął 8. miejsce w konkursie mieszanym w ramach Pucharu Świata w Lillehammer. W styczniu 2014 był 4. w jednym z konkursów Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Indywidualnie zajął 40. miejsce na skoczni normalnej, a na skoczni dużej odpadł w kwalifikacjach, natomiast w konkursie drużynowym zajął 12. lokatę.

W sierpniu 2015 zdobył punkty Letniego Grand Prix, zajmując 29. miejsce w konkursie tego cyklu w Hakubie. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował w styczniu 2016, w ramach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. W kolejnych miesiącach doznał kontuzji. Jeszcze w kwietniu 2017 startował w mistrzostwach kraju i był w składzie kadry narodowej, ostatecznie jednak zakończył karierę.

Zdobywał medale mistrzostw Kanady: w 2012 srebrny na skoczni normalnej i dużej (w konkursach zajął odpowiednio 4. i 5. miejsce, został jednak medalistą, ponieważ część z wyprzedzających go zawodników nie była reprezentantami Kanady), w 2013 złoty na normalnej i brązowy na dużej (w konkursach zajął odpowiednio 3. i 7. pozycję), a w 2015 srebrny na normalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty D. Korka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Korka na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Kanadyjczycy pochodzenia polskiego
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Edmonton